Командный чемпионат Европы по международным шашкам 1973 года проводился с 14 по 21 июня в Ортизеи (Италия) Итальянской федерацией шашек и FMJD (Всемирная федерация шашек). Участвовали шесть команд европейских стран. Сборная СССР не участвовала. Первый раз чемпионом стала команда Нидерландов.

Результаты 
Турнир проводился по двухкруговой системе. В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу в игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4:1, 5:2, 6:0) также присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

Ссылки 
 ЧЕ-1973 (мужчины) на сайте KNDB